Marrube peut désigner

Botanique 
 Le marrube blanc ou marrube commun (Marrubium vulgare), ou simplement marrube ou marube, aussi appelé giroflée ordorante, une plante herbacée du genre Marrubium.
 Voir aussi l’hespérie du marrube ou lisette (Carcharodus flocciferus), un insecte lépidoptère de la famille des Hesperiidae et la sous-famille des Pyrginae, dont la plante est un hôte fréquent de sa chenille.

Toponymes 
 Le lac Marrube au Canada.

Personnalités 
 Iván Marrube Rodríguez, un homme politique en Galice (Espagne).